Il doppio del torneo di tennis Pilzen Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Pála e Borut Urh che hanno battuto in finale Radek Štěpánek e Radomír Vašek che si sono ritirati sul punteggio di 2-4.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  David Škoch (quarti di finale)
 Devin Bowen /  Patrik Fredriksson (quarti di finale)

 Charlie Singer /  Tomáš Anzari (primo turno)
 Thomas Buchmayer /  Udo Plamberger (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pilzen Challenger 1997